Anders Breivik – terrorista norvegese, autore degli attentati del 22 luglio 2011 in Norvegia
 Birger Breivik – politico norvegese
 Thomas Breivik – calciatore norvegese